Daniel Elsner – tennista tedesco
 Gianni Elsner – attore, conduttore radiofonico e politico italiano
 Marko Elsner – calciatore jugoslavo
 Rok Elsner – calciatore sloveno